Plaats in Indonesië
 Mojopurno (Ngariboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Mojopurno (Wungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java